Daniel De Felippo (n. 28 de marzo de 1972; Capital Federal, Buenos Aires) es un director, guionista, y autor de cine y televisión argentino.

Biografía 

Director, guionista y autor de cine y televisión, Profesor elemental de dibujo artístico y dibujante de historietas, siempre combinó las artes plásticas con el medio audiovisual. Realizó trabajos de Storyboard para films como "Comodines", "Ahorcados", "Superagentes" y "La pelea de mi Vida".  Experimentó con animación clásica 2D, Stop Motion y softwares 3D/CGI. Estudió dirección y producción en el Instituto Nacional de Cinematografía (CERC) y en la Casa de la Cultura de Avellaneda.

Alternando en los roles de editor, guionista, camarógrafo y director, realizó cortometrajes, pilotos, comerciales, institucionales, documentales, etc. Con el tiempo se especializó en programas argumentales y de ficción.  

En 1995 se sumó al personal de la incipiente productora Pol-Ka producciones. Allí dirigió programas como "Culpables", "22 el Loco", "Son Amores",  "Sos mi Vida", entre muchos otros.

Más tarde se abocó a la dirección integral de la película “Plumíferos”, primer largometraje en Argentina hecho íntegramente en 3d/CGI y primero en el mundo en realizarse con software libre. 

Dirigió la película: Los Superagentes - nueva generación, para Argentina Sono Film.  Luego realizó éxitos como  “Ciega a Citas”, “Los exitosos Pells”, e incursionó en  programas infantiles para Nickelodeon y Disney Latinoamérica. En el 2012 realizó la serie/comedia "Mi problema con las Mujeres" de Mariano Martínez/13 Mares para Telefé. Luego una serie de Acción/Comedia de 24 capítulos web para Volkswagen, llamada "24 Casetas".  

En el 2013 escribió "La misión", miniserie de fantasía de 13 capítulos, mientras dirigió "Señales", producción infanto-juvenil de Dori Media Group. En el 2014 escribió y dirigió,  por encargo, la película "El Otro", estrenada ese mismo año y en 2015 una miniserie de 8 capítulos, homónima y partir del mismo proyecto, emitida en la TV Pública y con gran repercusión.

En 2016 participa en la preproducción y dirección de "Educando a Nina" de Underground/Telefé. Luego desarrolló un guion de miniserie de idea original, “El Taxicólogo”. Ideó, escribió y dirigió una de las primeras ficciones en video 360/ VR hechas en el país, con el apoyo de SAGAI. En 2018/2019 dirige la serie juvenil "Bia", proyecto de Walt Disney Company con Pegsa Group.

Filmografía 

 El Otro - No todo es lo que ves (2014)
 Plumíferos (2010)
 Los Superagentes - Nueva generación (2008)

Autoría 
Cine
 El convertido - Idea Original (2020)
 El Otro - No todo es lo que ves (2014)
 Plumíferos (2010)
 Los superagentes - Nueva generación - Col. autoral (2008)

TV y Redes
 Ausencia - Video 360/VR (Realidad virtual) - Con el apoyo de SAGAI (2016)
 El taxicólogo - Serie 13 cap. - Idea Original (2016)
 El otro - Miniserie, 8 capítulos (2015)
 La misión - Miniserie, 13 capítulos (2014-2015)

TV y Redes 
Director

 Bia (2019)
 Educando a Nina (2016)
 El Otro - no todo es lo que ves (2014)
 Señales del fin del mundo (2013)
 Mi problema con las mujeres (2012)
 Volver a nacer (2011)
 Un año para recordar (2011)
 Peter Punk (2010) - programa unitario semanal.
 Sueña conmigo (2010)
 Ciega a citas (2009/2010)
 Niní (2009)
 Los exitosos Pells (2008/2009)
 Juanita, la soltera (2006)
 Sos mi vida (2006)
 Sin código (2005, 2ª temporada)
 Una familia especial (2005)
 Los secretos de papá (2004)
 Pensionados (2004)
 Son amores (2002-2003)
 22, el loco (2001) - 4 Capítulos / unidad piso.
 Culpables (2001) - 4 Capítulos - programa unitario semanal.
 Ilusiones(2001) - 40 Capítulos.
 Campeones (2001) - 15 Capítulos / unidad piso.
 Primicias (2000) - 100 Capítulos / unidad piso.
 El hombre (1999) - Cap. 12 - programa unitario semanal.
 Por el nombre de Dios (1998/1999) - Cap. 8 - programa unitario semanal.
 R.R.D.T. (1997/1998) - Capítulos 25 y 26 - programa unitario semanal.
 Poliladron (1997) -  Cap. 82, Cap. 83, Cap. 95 - programa unitario semanal.

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 D.A.C.
 D.O.A.T.

Directores de televisión de Argentina
Directores de cine de Argentina
Directores de Pol-ka